Prudnikov je priimek več oseb:
 Aleksander Aleksandrovič Prudnikov, ruski nogometaš
 Fjodor Kondratevič Prudnikov, sovjetski general

Ruski priimki